Tapio Yli-Karro (Rauma, 1953. október 11. –) finn nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása iskolaigazgató.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói tevékenységet végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel végérvényesen szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. 1990-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 1998-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1990-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezető szolgálatát.  Az aktív nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1995-ben vonult vissza. Összesen 58  nemzetközi mérkőzésen szolgált. 21 A-válogatott, 2 Bajnokok Ligája, valamint 13 egyéb, az UEFA által szervezett találkozó.

Labdarúgó-világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Ausztrália rendezte a 7., az 1993-as ifjúsági labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta.

1993-as ifjúsági labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Amerikai Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként (partbíróként) alkalmazta. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Arne Eriksson után a második finn játékvezető, aki világbajnokságon tevékenykedhetett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Finn labdarúgó-játékvezetők
1953-ban született személyek
Élő személyek